Korenići est un toponyme qui peut désigner :
Korenići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Donji Vakuf, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Korenići, une localité de Croatie située dans la municipalité de Kanfanar, comitat d'Istrie.